Rugolo – frazione di Sarmede, in Veneto
 Giovanni Rugolo – cestista italiano
 Michele Rugolo – pilota automobilistico italiano
 Pete Rugolo – compositore, arrangiatore e produttore discografico statunitense